

Germania
Fulda – città dell'Assia, capoluogo dell'omonimo circondario
Fulda – fiume tedesco che nasce dalle alture del Wasserkuppe (Assia) e sfocia nel fiume Weser

Stati Uniti
Fulda – città fantasma della Contea di Placer, California
Fulda – città della Contea di Murray, Minnesota